Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2012/13 — 16-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 28 сентября 2012 года по 13 января 2013 года. Проведение суперфинала было доверено Донецку, Украина. Всего в турнире приняли участие 19 стран, от которых выступали по одной команде.

В решающем матче суперфинала украинский «Донбасс» разгромил французский «Руан» со счётом 7:1 и стал победителем кубка. Это победа стала не только первым трофеем для дончан, но и первой для всего украинского хоккея.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2013 года приняли участие 19 команд из 19 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а «Донбасс» и «Руан» автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 28 по 30 сентября 2012 года в Меркуря-Чуке, Румыния. Победитель группы выходил во второй раунд. Уже после турнира матчи с участиям клуба «Башкент Йилдызлары» были аннулированы из-за неправомерных переходов игроков турецкого клуба.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 19 по 21 октября 2012 года в Ландсхуте (Германия) и Ваасе (Финляндия). Победители групп выходили в третий раунд.

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+3).

Третий раунд 
Матчи второго раунда проходили с 23 по 25 ноября 2012 года в Больцано (Италия) и Ставангере (Норвегия). Победители групп выходили в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 11 по 13 января 2013 года в Донецке, Украина. Обладателем кубка стал «Донбасс», одержавший победу во всех трёх матчах.

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2012/13
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее